Irena Grecka (1904-1974)
 Irena Grecka (ur. 1942)

Zobacz też